Holtrup ist der Name folgender Ortschaften:
 Holtrup, ein Stadtteil von Porta Westfalica, Nordrhein-Westfalen
 eine Bauerschaft im Ortsteil Langförden der Stadt Vechta, Niedersachsen
 Holtrup (Schweringen), ein Ortsteil der Gemeinde Schweringen in der Samtgemeinde Hoya, Niedersachsen

Siehe auch:
 Holtrop